Tepache kan syfta på:

Tepache (dryck), en mexikansk jäst fruktdryck.

Geografi

Mexiko 

 Tepache (kommun), Sonora, 
 Tepache, Sonora, ort,